Сол Рубинек (, родился 2 июля 1948 года, Вольфратсхаузен, Германия) — канадский актёр, режиссёр, сценарист.

Биография 
Родился 2 июля 1948 года в семье польских евреев. В том же 1948 году семья переехала в Канаду.

С 1979 года Сол начал работать в США.

Женат на Элинор Рейд, у них двое детей — Ханна (1991) и Сэм (1995).

Фильмография

Ссылки 
 
 Сол Рубинек, kinopoisk.ru 
 Сол Рубинек — биография, oseriale.ru 

Иммигрировавшие в Канаду из Германии